Rathaus steht für:
 Rathaus, Verwaltungssitz der Gemeinde- oder Stadtverwaltung
 Karol Rathaus (1895–1954), österreichisch-polnischer Komponist
 Rathaus (Stadt Zürich), ein Stadtteil von Zürich

Siehe auch:
 Altes Rathaus (Begriffsklärung)
 Neues Rathaus (Begriffsklärung)
 U-/S-Bahnhof Rathaus (Begriffsklärung)
 Liste von Rathäusern